Гран-при Нидерландов 1971 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1971 года. Автогонки прошли 20 июня 1971 года на трассе Зандворт.

После предыдущего этапа чемпионата в Монако должен был состояться Гран-при Бельгии, но он был отменен, так как его организаторы не выполнили требования по повышению безопасности трассы. Пропуск гонки в Бельгии привёл к появлению месячного перерыва в чемпионате. В Нидерланды не приехал Эмерсон Фиттипальди, пострадавший в дорожной аварии во Франции, его место в «Лотусе» занял Дэйв Чарльтон. Однако Чарльтону не удалось стартовать в гонке — его автомобиль был разбит перед гонкой новичком «Лотуса» Дэйвом Уокером. Сам Уокер стартовал в гонке на газотурбинном «Lotus 56B» (первый старт автомобиля подобного типа в Формуле-1). Стартовое поле было дополнено местным гонщиком Ги ван Леннепом, выведшим на старт третий «Surtees».

Первый ряд стартового поля заняли Икс, Родригес и Стюарт. В первой половине гонки Икс и Родригес попеременно лидировали, но после 32 круга Икс удерживал лидерство вплоть до самого финиша. Педро Родригес, приехавший вторым, поднялся на подиум в последний раз в карьере. Крис Эймон, стартовавший пятым, попал в аварию на старте гонки, Джеки Стюарт выбыл из гонки за пять кругов до финиша из-за разворота. Рейне Виселль был дисквалифицирован за неправильный заезд на пит-лейн, а Рольф Штоммелен - за постороннюю помощь на трассе после разворота.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-8 Жаки Икс

9-29 Педро Родригес

30 Жаки Икс

31 Педро Родригес

32-70 Жаки Икс

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 20 июня
Июнь 1971 года
Спорт в Нидерландах в 1971 году